Bradford může znamenat:

 Bradford, anglické město
 Bradford County, název dvou okresů ve Spojených státech amerických
 Bradford City AFC, anglický fotbalový klub
 Bradford Park Avenue AFC, anglický fotbalový klub
 Letiště Leeds Bradford

příjmení
 Bobby Bradford, jazzový trumpetista
 Marion Mckinley Bradford, biochemik
 Roark Whitney Wickliffe Bradford, spisovatel
 Samuel Clement Bradford, knihovník, formuloval tzv. Bradfordův zákon rozptylu, empirický bibliometrický zákon

jméno
 Bradford Phillip Delson, rockový kytarista
 Bradford Claude Dourif, herec
 Bradford English, herec
 William Bradford Shockley, fyzik
 Edward Bradford Titchener, psycholog

Externí odkazy